

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Austria Vienna: 2012-2013

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni